Хвощёвка (Хвощевка, Хвощовка, Хващевка) — опустевшая деревня в Хиславичском районе Смоленской области России.

История

География 
Находилась в 2 верстах юго-западней оставшейся до сих пор деревни Комаровка.

В 1978 году ещё значилась, как деревня Комаровского сельсовета Хиславичского района.

В 1993 году также значилась в составе Комаровского сельсовета.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Хиславичского района